Осман Края (; 1930, Зонгулдак, Турция) — албанский учёный, , , профессор, ректор Тиранского университета (1981—1988), .

Биография 
До 1949 года учился в гимназии «Кемаль Стафа» в Тиране. Затем изучал математику в Варшавском университете. Защитил кандидатскую диссертацию по экономике в Московском государственном университете и докторскую диссертацию по математике в Институте математики Академии наук КНР. Владеет семью языками.

Начал свою преподавательскую деятельность в столичной гимназии «Кемаль Стафа». Позже был назначен преподавателем в Педагогическом институте Тираны, который был первым высшим учебным заведением Албании. В течение следующих 45 лет работал преподавателем, заведующим кафедрой математики факультета естественных наук Тиранского университета, затем деканом этого факультета, проректором университета. Внёс большой вклад, как преподаватель и исследователь в развитие естественного факультета и установление авторитета университета.

В 1981—1988 годах — профессор, ректор Тиранского университета.

С 1997 года — на дипломатической работе.

В 1997—2003 годах — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Албании в Польше и по совместительству в Республиках Эстония, Латвия, Литва и на Украине.

Автор учебников и трудов в области математики.

Избранные труды 
 «Математический анализ I, II, III» (учебник, 1974).
 «Высшее образование в РПСШ перед важными задачами» (1987).
 «Тиранский университет 1957—2007» (в соавт. 2007).

Ссылки 
 Osman Kraja, personalitet i shquar i arsimit shqiptar

Дипломаты Албании
Авторы учебников
Послы Албании в Польше
Послы Албании в Литве
Послы Албании в Латвии
Послы Албании в Эстонии
Послы Албании на Украине
Преподаватели Тиранского университета
Выпускники Варшавского университета
Доктора наук
Ректоры Тиранского университета